Tigges ist der Familienname folgender Personen:

 Arlette Tigges (1937–1978), deutsche Malerin und Fotomodell, siehe Arlette Pielmann
 Eduard Tigges (1874–1945), deutscher Jurist, Präsident des deutschen Kammergerichts
 Hubert Tigges (1895–1971), deutscher Reiseveranstalter
 Leon Tigges (* 1998), deutscher Fußballtorhüter
 Paul Tigges (1922–2006), deutscher Schriftsteller
 Raphael Tigges (* 1973), deutscher Politiker
 Steffen Tigges (* 1998), deutscher Fußballspieler